Miltenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Meinrad Miltenberger (1924–1993), deutscher Kanute und Olympiasieger 1956
 Emil Miltenberger (1900–1981), deutscher kommunistischer Politiker (KPD/SED)
 Franz Miltenberger (1867–1959), deutscher Priester und Träger des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
 Joseph Sales Miltenberger (1777–1854), deutscher kath. Priester, Dompropst und Generalvikar der Diözese Speyer
 Wilhelm Adolf Miltenberger (1714–1784), hessen-darmstädtischer Wirklicher Geheimer Rat, Staatsminister und Regierungsdirektor

Siehe auch:
 Mildenberger